« Guerres du Nord » est une manière d'appeler une série de conflits et de guerres ayant eu lieu dans le nord et le nord-est de l'Europe aux .  Alors que la Grande guerre du Nord est généralement considérée comme la dernière des guerres du Nord, un certain nombre d'opinions divergent sur ce point.

les guerres du Nord comprennent plusieurs conflits opposant tour à tour la Russie, la Suède, la Pologne, le Danemark, le Brandebourg-Prusse, et certains autres États d'Europe du Nord.

 La guerre russo-suédoise (1554–1557), « première guerre du Nord » selon Arvo Viljanti ;
 La guerre de Livonie (1558–1583), « première guerre du Nord » selon Klaus Zernack ;
 La guerre de Sept Ans du Nord (1562-1570), « première guerre du Nord » selon certains historiens polonais ;
 La guerre russo-polonaise ou de treize ans (1654–1667), « première guerre du Nord » selon certains historiens russes ;
 La Seconde Guerre du Nord (1655–1660), « première guerre du Nord » selon l'historiographie traditionnelle anglo-saxonne, allemande, russe et scandinave, en Pologne connue sous le nom de Déluge suédois ;
 La Guerre de Scanie (1674–1679), également appelée « guerre suédo-brandebourgeoise » par les historiens allemands ;
 La Grande Guerre du Nord (1700–1721), également « Troisième Guerre du Nord »  ou « Seconde Guerre du Nord ».

Mais aussi 

 Guerre dans le Nord (1937), une campagne pendant la guerre civile espagnole ;
 Guerres russo-suédoises ;
 Guerres polono-suédoises ;

Notes et références

Bibliographie 

 

Histoire de la Scandinavie